Die Abkürzung OOA bezeichnet:

 Objektorientierte Analyse, siehe Objektorientierte Analyse und Design
 Open Ocean Aquaculture
 Organisationen til Oplysning om Atomkraft, eine ehemalige Organisation gegen die Einführung von Atomkraft in Dänemark
 Ohio Optometric Association
 Out of Area, NATO-Abkürzung für militärische Operationen außerhalb des NATO-Gebietes zur prophylaktischen Gefahrenabwehr

OOA